Fredrik Wester kan avse:
Fredrik Wester (1845–1912), riksdagsledamot
Fredrik Wester (spelentreprenör) (född 1974)